Kisa kan syfta på:

 Kisa, centralort i Kinda kommun, Östergötlands län
 Kisa socken
 Kisa församling
 Kisa kyrka
 Kisa distrikt
 Kisa landskommun
 Kisa landsfiskalsdistrikt

 Kisa, finskt namn på Leksvall, ort i Raseborgs stad